Korallrötter (Corallorhiza) är ett släkte av orkidéer som beskrevs av Abraham Gagnebin. Korallrötter ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer